Dommeren – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Fotorama
Dommeren – film del 2005 diretto da Gert Fredholm